Gedaanteverandering wordt gebruikt in verschillende betekenissen:
Volledige gedaanteverwisseling
Gedaanteverandering van Jezus
Gedaanteverwisseling in het algemeen